Diese Liste enthält Kirchen, Kapellen und Klosterkirchen mit dem Patrozinium Mutter der Kirche, einem Marientitel. 

Die Verehrung der Gottesmutter unter dem Attribut Mater ecclesiae, Mutter der Kirche, reicht bis ins 4. Jahrhundert zurück. Die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche Lumen Gentium bestätigte diese Aussage 1964 lehramtlich. Daher sind Kirchen mit diesem Patrozinium oft solche der Moderne. 

Außer in der römisch-katholischen Kirche wird Maria auch in den orthodoxen Kirchen als Mutter der Kirche verehrt.

Varianten und in anderen Sprachen:
;
;
;
;
;
;

Liste

Belgien 
 Kerk van Maria, Moeder van de Kerk, in Genk

Deutschland 
 Kirche St. Maria, Mutter der Kirche (Ahrbergen), Bistum Hildesheim
 Kapelle Maria Mutter der Kirche, Aschaffenburg (ehemalige Konventskapelle der Englischen Fräulein, heute Schulkapelle, Bistum Würzburg)
 Kirche St. Maria (Hemeringen), auf das Patrozinium Maria Mutter der Kirche geweiht, Bistum Hildesheim
 Klosterkirche des Karmels Maria Mutter der Kirche, Speyer (Unbeschuhte Karmelitinnen, Bistum Speyer)

Ecuador 
 Iglesia María Madre de la Iglesia, Los Ceibos, Guayaquil, Guayas

Italien 
 Chiesa parrochiale Mater Ecclesiae, Bari, Apulien
 Chiesa parrochiale Mater Ecclesiae di Campobasso, in Campobasso, Molise
 Chiesa Santa Maria Mater Ecclesiae, Rom, Latium
 Chiesa parrochiale Maria Madre della Chiesa, Sassari, Sardinien
 Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa, Oste di Montemurlo, Toskana
 Chiesa abbaziale di Mater Ecclesiae, Isola San Giulio, Piemont (Benediktinerinnen-Abtei)

Kolumbien 
 Iglesia de Nuestra Señora Madre de la Iglesia, Florencia
 Templo Parroquial María Madre de la Iglesia, La Florida, Santiago de Chile (Sociedad de Jesuchristo Sacerdote)

Niederlande 
 Maria Moeder van de Kerk (Maria, Mater Ecclesiae), Sint Anthonis
 Maria, Moeder van de Kerk (gemeinsame Pfarre von H.Laurentius in Vierlingsbeek und  St.Antonius Abt in Maashees, Boxmeer)

Österreich 

Niederösterreich
 Pfarrkirche Amstetten-St. Marien

Wien
 Wohnparkkirche Alt-Erlaa

Peru 
 Iglesia de Santa María Madre de la Iglesia, Lima

Polen 
 Maria Mutter der Kirche, Dzierżoniów (Bistum Świdnica)
 Maria Mutter der Kirche, Gliwice
 Maria Mutter der Kirche, Gołdap
 Maria Mutter der Kirche, Kielce
 Maria Mutter der Kirche, Komorowo (Woiwodschaft Karpatenvorland)
 Maria Mutter der Kirche, Mostarz
 Maria Mutter der Kirche, Poznań
 Maria Mutter der Kirche, Przesławki

Philippinen 
 Mary Mother of the Church, Las Piñas

Vereinigtes Königreich 
 Church of Our Lady Mother of the Church, London Borough of Ealing, West-London (polnische Gemeinde der Ealing Parish, Diocese of Westminster)

Siehe auch 
 Liste der Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Mutter der Kirche